

Wydarzenia 

 Europa
 ślub Agrypy z Julią